Клей — адгезивний матеріал

Клей (округ) — назва декількох округів
 Клей — місто, штат Алабама
 Клей — місто, штат Кентуккі
 Клей — місто, штат Нью-Йорк
 Клей — місто, штат Західна Вірджинія
 Клей Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсільванія
 Клей Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсильванія
 Клей Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія
 Клей — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Клей — переписна місцевість, штат Пенсильванія

 Браян Клей — американський легкоатлет
 Вілл Клей — американський легкоатлет
 Генрі Клей — британський веслувальник
 Генрі Клей — американський юрист, політичний і державний діяч.
 Джонатан Клей — британський велогонщик
 Кассіус Клей — американський боксер